Mello ima više značenja:
 Mello, Biella
 Mello, Sondrio